Национальная футбольная группа 1 2001/2002 () — 46-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2001/02 на сайте goalzz.com 

2001/2002
Марокко
Марокко
2001 год в Марокко
2002 год в Марокко
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002